UNSA est un acronyme de:
Union nationale des syndicats autonomes, une union syndicale française,
 UNSA Éducation ;
Université Nice-Sophia-Antipolis (désignée à partir de 2010 par le sigle officiel UNS), une université comprenant environ  étudiants à Nice en France, maintenant intégrée à l'Université Côte d'Azur.

Homonymie d'acronyme